Toni Pezo (Split, 14. veljače 1987.), hrvatski nogometaš. Trenutačno je bez klupskog angažmana.

Izvori 

Hrvatski nogometaši
Nogometaši Hajduka
Nogometaši NK Viteza
Nogometaši KF Tirane
Nogometaši NK Zadra
Nogometaši HŠK Zrinjski Mostar
Životopisi, Split
Nogometaši NK Lučkog
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati